La Fée Printemps může být:

 La Fée Printemps – román Julesa Maryho (1892)

filmy
 La Fée Printemps (film, 1902) – film režírovaný Ferdinandem Zeccou
 La Fée Printemps (film, 1904) – film režírovaný Vincentem Lorantem-Heilbronnem
 La Fée Printemps (film, 1906) – film režírovaný Alicí Guy